Лера:
 Ле́ра — краткая форма имён Валерий, Валерия, Валерьян.
 Лера́ () — коммуна во Франции, в регионе Лимузен.
 Лера (ceb) — город и община в провинции Бергамо, Италия.
 Лера (fr) — город в республике Буркина-Фасо.
 Лера (bg) — село в Македонии, в общине Битола.
 Лера (ro) — село в коммуне Киоджу в уезде Бузэу, Румыния.
 Лера (it) — гора высотой 3355 м в провинции Турин , Италия.
 Лера (it) — пологий хребет с высотами от 1361 до 1550 метров в провинции Турин, Италия.
 Лера (sv) — гора высотой 2194 м на северо-западе Македонии.
 Лера — река, приток реки Брумунда(no).

Известные люди 
 Лера, Чете (1948—2022) — испанский актёр.
 Лера Авербах (род. 1973) — русский композитор и пианистка, поэтесса и писательница.
 Лера Бородицкая (род. 1976) — американский психолингвист.
 Лера Гехнер (род. 1971) — джазовая исполнительница, создатель и руководитель фанк-шоу-группы «Лера Гехнер бэнд» и «NO BUDDS»
 Лера Горин (род. 1979) — российский актёр московского драматического театра им. К. С. Станиславского.
 Лера Лера (род. 1988) — российская певица.
 Лера Линн (род. 1984) — американская альт-кантри-певица, бард, поэтесса.
 Лера Массква (род. 1988) — российская певица.
 Лера Сом (be) (род. 1961) — белорусская поэтесса, бард.
 Лера Чилап — барабанщик группы Оптимальный вариант с 1980 по 1981 год.